Марко Антонио «Эль Боло» Флорес (1937— 26 июля 2013) — гватемальский прозаик, , , .

Биография 
Представитель революционного поколения 1970-х годов в Гватемале.
В начале 1960-х гг. вместе с поэтами Роберто Обрегоном Моралесом и О́тто Рене́ Касти́льо присоединился к движению Generación Comprometida.

В 1960-х годах Флорес стал сторонником «левых» идей. Преследовался за участие в 1962 году в студенческом движении против правительства Мигеля Фуэнтеса. Позже вынужден был покинуть Гватемалу и отправиться на Кубу и ЧССР.

Во время внутреннего вооруженного конфликта в Гватемале присоединился к Повстанческим вооружённым силам, хотя и непосредственно не участвовал в партизанской борьбе.
В связи с этим ему пришлось дважды отправляться в ссылку, сначала в Мексику, из-за угрозы его жизни, затем в Венесуэлу. Во время своего пребывания в изгнании в Мексике и Европе он работал корреспондентом кубинского информационного агентства Пренса Латина

Писатель никогда публично не скрывал свою привязанности и дружбы с О́тто Рене́ Касти́льо, который был убит в 1967 году режимом Гватемалы.

Позже Флорес выполнял задачи по агитации, пропаганде и политическому руководству в Гватемале. Был основателем журнала Alero при Университете Сан-Карлос (Гватемала). В середине 1990-х годов основал ещё один литературный журнал «La Ermita».

Флорес был одним из создателей и членом Национального фонда культуры и искусств Мексики. Читал лекции в Гватемале и за рубежом, в Мексике, Сальвадоре, Коста-Рике, Испании, Германии, Панаме и Англии и других странах. Вёл литературные семинары в Гватемале и за границей.

19 июня 2013 года попал в автомобильную катастрофу. Умер в больнице 26 июля того же года.

Творчество 
В конце 1960-х — начале 1970-х годов был одним из самых видных представителей центральноамериканской поэзии.

Дебютировал со сборником стихов «La Voz Acumulada» в 1964 году. Автор ряда сборников поэзии, романов, эссе.

Избранные произведения 
 сборники поэзии
 La voz acumulada (1964),
 Muros de luz (1968),
 La derrota (1972),
 Persistencia de la memoria (1992),
 Crónica de los anños de fuego (1993),
 Un ciego fuego en el alma (1995),
 Reunión,
 Poesía completa,
 Volumen I (1992)
 Volumen II (2000),
 Poesía escogida (1998).

Романы
 Los compañeros (1976, о жизни, надеждах и разочарованиях партизан Гватемалы),
 En el filo (1993),
 Los muchachos de antes (1996),
 Las batallas perdidas (1999),
 La siguamonta (1993)
 Cuentos completos (1999)

Награды 
 Национальная премия по литературе Астуриас (2006)
 Poetry Prize Центральной Америки (1976)
 Лауреат Novel Prize Seix Barral (1972)

Ссылки 
 Marco Antonio Flores

Революционеры Гватемалы
Лауреаты литературных премий